Carl Jonsson ist der Name folgender Personen:

* Carl Jonsson (Tauzieher) (1885–1966), schwedischer Tauzieher 
 Carl Jonsson (Skirennläufer) (* 2000), schwedischer Skirennläufer